Дубно може бити:

 Дубно, град у Украјини
 Дубно (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Дубно (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Дубно (Боћки), насељено мјесто у општини Боћки, повјат Бјелск Подласки, Подласко војводство, Република Пољска